Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Javier Sánchez che ha battuto in finale Alberto Berasategui 7-6(3), 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (finale)
 Patrick Rafter (secondo turno)
 Javier Sánchez (campione)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1994
ATP Tour 1994